Richard Price (1723-1791) – filosofo, economista e matematico inglese
 Richard Price (1949) – scrittore statunitense